Bommarito ist der Familienname folgender Personen:
 Giuseppe Bommarito (* 1933), italienischer Leichtathlet
 Luigi Bommarito (1926–2019), italienischer römisch-katholischer Erzbischof